Rumunjska:
 Olt (rijeka)
 Olt (grad)
 Olt (županija)